Brauer è un nome di famiglia tedesco.

Persone
 Arik Brauer - artista austriaco
 Gert Brauer - calciatore tedesco
 Richard (Dagobert) Brauer - matematico tedesco
 Thage Brauer - atleta svedese
 Timna Brauer - cantante austriaca
 Uwe Brauer - cestista tedesco